El término tríceps puede referirse, en esta enciclopedia:

al tríceps braquial, un músculo extensor del brazo;
al tríceps sural, un músculo de la pierna, extensor del pie y elevador del talón.